Warchalowski ist der Name von:

 Adolf Warchalowski (1886–1928), österreichischer Flugpionier
 Warchalowski (Traktorenhersteller), ehemaliger österreichischer Traktorenhersteller
 Warchalowski, Eissler & Co., ehemaliges österreichisches Industrieunternehmen